A Real Live One — другий живий альбом англійської групи Iron Maiden, який був випущений 22 березня 1993 року.

Композиції 
 Be Quick or Be Dead - 3:17
 From Here to Eternity - 4:20
 Can I Play with Madness - 4:43
 Wasting Love - 5:48
 Tailgunner - 4:09
 The Evil That Men Do - 5:26
 Afraid to Shoot Strangers - 6:48
 Bring Your Daughter... to the Slaughter - 5:18
 Heaven Can Wait - 7:29
 The Clairvoyant - 4:30
 Fear of the Dark - 7:11

Джерела 
 A Real Live One  allmusic
 A Real Live One  last.fm

Альбоми Iron Maiden
Концертні альбоми EMI Records